Тшцяна:

 Тшцяна — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бохнявский повят, Малопольское воеводство. 
 Тшцяна — село в Польше, административный центр сельской гмины Тшцяна в Малопольском воеводстве, Бохнявский повят.
 Тшцяна — село в Польше в сельской гмине Свильча, в Подкарпатском воеводстве, Жешувский повят.
 Тшцяна — железнодорожная станция в селе Тшцяна в сельской гмине Свильча.

См. также 
 Тшцянне (гмина)